CZE či cze může znamenat:

CZE 
 CZE – třípísmenný ISO 3166-2 kód Česka
 CZE – zkratka kapilární zónové elektroforézy

cze 
 cze – ISO 639-2 kód češtiny